

Населені пункти та їхні частини
 Лукашево — село в гміні Збуйно Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лукашево — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства
 Лукашево — частина села Плонково в гміні Роєво Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки